Santa Margherita kan have flere betydninger:

 Santa Margherita d'Adige, en italiensk by i regionen Veneto i Italien
 Santa Margherita di Belice, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Santa Margherita di Staffora, en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien
 Santa Margherita Ligure, en italiensk by i regionen Liguria i Italien